Томос — послання предстоятеля православної церкви
  — словенська компанія з виробництва мопедів